Wilhelm von Bayern bezeichnet folgende Personen:

 Wilhelm I. (Bayern) (1330–1389), Herzog von Straubing-Holland
 Wilhelm II. (Bayern) (1365–1417), Herzog von Straubing-Holland
 Wilhelm III. (Bayern) (1375–1435), Herzog von Bayern-München
 Wilhelm von Bayern-München (1435–1435), Sohn von Wilhelm III. von Bayern
 Wilhelm IV. (Bayern) (1493–1550), Herzog von Bayern
 Wilhelm V. (Bayern) (1548–1626), Herzog von Bayern
 Wilhelm II. von Bayern († 1657), Fürstabt von Stablo und Malmedy

Siehe auch:
 Wilhelm in Bayern